Sparo per uccidere (Shoot to Kill) – film del 1947 diretto da William Berke
 Shoot to Kill – film del 1960 diretto da Michael Winner
 Sulle tracce dell'assassino (Shoot to Kill) – film del 1988 diretto da Roger Spottiswoode
 Shoot to Kill – film del 1990 diretto da Peter Kosminsky